een graafschap in Wales, zie Dyfed (graafschap)
een voormalig koninkrijk in Wales, zie Dyfed (koninkrijk)